Гран-при Италии  года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1962 года. Автогонки прошли 16 сентября 1962 года на трассе Монца.

Гонка 

|}

Примечание 
 Последний Гран-при Формулы-1 для: Джерри Эшмор

Источники 
 "The Formula One Record Book", John Thompson, 1974.

Ссылки 
 
 

 
 
 

Гран-при Италии